Spejl  kan henvise til flere artikler:
 Spejl – en reflekterende flade
 Spejl (edb) – en kopi af en mængde filer for hurtig adgang
 Spejl (biologi) – aftegninger på bl.a. hjorte og ænder
 Spejl (maritimudtryk) – den flade agterende på en båd
 Spejl (snedkerudtryk) – figur der fremstræder når man spejlkløver en træstamme